Ел Порвенир де Абахо има више значења:

 Ел Порвенир де Абахо (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Порвенир де Абахо (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику